Alena ist:

 Alena, ein weiblicher Vorname
 Alena (1947), tschechoslowakischer Spielfilm von Miroslav Cikán aus dem Jahr 1947
 Alena (2015), schwedischer Spielfilm von Daniel di Grado aus dem Jahr 2015
 Alena (Graphic Novel), schwedische Graphic Novel von Kim W. Andersson, Vorlage für den schwedischen Film
 Alena Steam Products Company, ehemaliger US-amerikanischer Hersteller von Automobilen

Aleñá ist der Familienname folgender Personen:

 Carles Aleñá (* 1998), spanischer Fußballspieler

ALÉNA steht als Abkürzung für:

 Accord de libre-échange nord-américain, siehe Nordamerikanisches Freihandelsabkommen

ALÉNA